Manuel Fuentes es el conjunto del nombre propio Manuel y primer apellido Fuentes que puede referirse a:

Personajes 
 Manuel Fuentes Alarcón «Farolito» (1940-), jinete chileno;
 Manuel Fuentes Alcocer (1961-), político mexicano;
 Manuel Fuentes Rodríguez «Bocanegra» (1837-1889), torero español;
 Manuel Fuentes Wendling (1944-), periodista y político chileno;
 Manuel Fuentes (n/d), boxeador mexicano.
 Manuel Fuentes, político español de Zamora decide.

Variante
 Manel Fuentes (1971-), periodista español.

en:Manuel Fuentes